Egerer Stadtwald steht für folgende Waldgebiete:
 Egerer Stadtwald (Chebský les) im Nordwesten von Tschechien
 Egerer Stadtwald (Bad Neualbenreuth) in der nordöstlichen Oberpfalz